Melanippe () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Melanippe (Tochter des Aiolos), Mutter des Boiotos
 Melanippe (Amazone), eine Tochter des Ares
 Melanippe (Gemahlin des Chalkodon), Mutter des Elphenor
 Melanippe (Tochter des Oineus) und der Althaia

Melanippe bezeichnet außerdem:

 Melanippe (Ort), eine antike Stätte bei Kumluca